RDP est un sigle qui peut désigner :
Rassemblement démocratique et populaire, un parti politique sénégalais ;
 Régiment de Dragons Parachutistes de l'armée française ;
 Radiodiffusion portugaise ;
 est un protocole informatique de Microsoft qui permet de se connecter à un ordinateur distant en mode graphique;
Conférence internationale sur le  ; 
Laboratoire français de recherche sur la Reproduction et Développement des Plantes ;
 et  sont des mouvements scouts allemands ;
 (plan de numérotation régional) ;
, une récompense philatélique britannique d'importance internationale ;
Réseau de Petri, un langage formel et graphique de modélisation des systèmes à événements discrets.
Rivière-des-Prairies, une ancienne municipalité au nord-est de l'Île de Montréal.

Voir aussi